Flaujac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Flaugeac
 Flaujac-Gare

als Namensbestandteil:
 Flaujac-Poujols (Flaujac e Pojòls)